Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Słupecki – polski logik
 Kazimierz Słupecki – polski wojskowy
 Leszek Paweł Słupecki – polski historyk
 Stanisław Słupecki – polski urzędnik
 Stanisław Słupecki – polski wojskowy
 Zbigniew Słupecki – polski urzędnik i senator

Inne:
 Dekanat słupecki – dekanat archidiecezji gnieźnieńskiej
 Kurier Słupecki – tygodnik regionalny
 Powiat słupecki – powiat w Polsce